Con l'indicazione di SK C/34 (SchiffsKanone modello 34) erano indicati i cannoni principali per incrociatori pesanti e corazzate della Kriegsmarine. Per distinguere i vari modelli si faceva riferimento al calibro espresso, come usualmente nella Wehrmacht, in centimetri

20,3 cm SK C/34 – Calibro 203 mm, armamento principale per gli incrociatori pesanti classe Hipper
28 cm SK C/34 – Calibro 280 mm, armamento principale per le corazzate tascabili Classe Scharnhorst
38 cm SK C/34 – Calibro 380 mm, armamento principale per le corazzate classe Bismarck (Bismarck e Tirpitz)